Орден Национального героя () — высшая государственная награда Грузии, был учреждён решением Парламента Грузии № 218 от 24 июня 2004 года для награждения за выдающиеся и героические действия на благо Грузии. С присвоением звания «Национального героя Грузии» вручается орден Национального героя Грузии.

Положение о награде

Награждённые 
 Жиули Шартава — грузинский государственный деятель, председатель Совета министров Абхазии, (26 августа 2004, посмертно).
 Заза Дамения — капрал, (26 августа 2004, посмертно).
 Джон Маккейн — старший сенатор США от штата Аризона, (11 января 2010 года) .
 Лех Качиньский — президент Польши (2005—2010), (10 апреля 2010, посмертно) .
 Кайхосро (Какуца) Чолокашвили — грузинский князь (2013 год, посмертно)
 Георгий Квинитадзе — главнокомандующий грузинской армией во время Советско-грузинской войны (2013 год, посмертно)
 Звиад Гамсахурдия — грузинский политический деятель, бывший президент Грузии (26 октября 2013 года, посмертно).
 Мераб Костава — грузинский диссидент (26 октября 2013 года, посмертно).
 Георгий Мазниашвили — грузинский военный деятель, генерал Грузинской Демократической Республики (26 октября 2013 года, посмертно).
 Григол Перадзе — грузинский архимандрит (26 октября 2013 года, посмертно).
 Эквтиме Такаишвили — грузинский историк и археолог (26 октября 2013 года, посмертно).
 Амвросий (Виссарион Зосимович Хелая) — Католикос-Патриарх Грузии (26 октября 2013 года, посмертно).
 Михаил Церетели — грузинский историк и публицист (26 октября 2013 года, посмертно).
 Георгий Анцухелидзе — армейский сержант (1984—2008), убит в плену в боевых действиях в Южной Осетии (апрель 2013 года, посмертно).
 Зураб Иараджули — лейтенант ВВС Грузии (?—1992), погиб в войне в Абхазии (2013 года, посмертно).
  — сестра милосердия (1902—1921), погибла в советско-грузинской войне (2015 год, посмертно).
 Гурам Габискирия — мэр Сухуми (1947—1993), погиб в грузинско-абхазской войне (27 сентября 2017 год, посмертно).
 Зураб Чавчавадзе — грузинский диссидент (2018 год, посмертно)
 Мамия Аласания — грузинский военный (1943—1993), полковник ВС Грузии, погиб в грузинско-абхазской войне (5 февраля 2018, посмертно)
 Гено Адамия — грузинский военный (1936—1993), генерал-майор ВС Грузии, погиб в грузинско-абхазской войне (2020, посмертно)
 Александр Ониани — грузинский военный, младший сержант, погиб в боевых действиях в Южной Осетии (август 2021 года, посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Раздел «Государственные награды» на официальном сайте Администрации Президента Грузии
 «Орден Национального Героя Грузии» и «Орден Победы имени Св. Георгия» учреждаются в Грузии // Православное информационное агентство «Русская линия»

Национального героя
Н
Герои (звание)